Вайнай Садаюки (,  — ) — японский учёный, исследователь. Занимался изучением озера Товада в префектуре Акита. Родился в селе Кеманай в провинции Муцу (современная префектура Акита, город Кадзуно). Опроверг старые представления японцев о непригодности озера для жизни рыб. В 1903–1905 годах начал искусственно выращивать лососей вида Oncorhynchus nerka в Товаде. Посвятил себя развитию рыболовства и разведению рыбы в озере.

Библиография 
 Вайнай Садаюки // 新村出編 『広辞苑』 [Большой сад слов]. — 第5版. — 東京: 岩波書店, 1998.
 Gavin, Masako. Shiga Shigetaka 1863-1927: The Forgotten Enlightener. RoutledgeCurzon (2001). ISBN 0-7007-1304-2
 佐々木千之『十和田湖の開発者和井内貞行』三省堂
 和井内貞時『父と十和田湖』皇国図書
 斉藤長八『十和田湖の魚-ヒメマスを育てた和井内貞行』
 佐藤英達『藤田組の発展その虚実』三恵社

Ссылки 
 Pioneers in Akita

Учёные Японии
Префектура Акита
Озеро Товада